Der Skilanglauf-Balkan-Cup 2023 ist eine von der FIS organisierte Wettkampfserie, die zum Unterbau des Skilanglauf-Weltcups 2022/23 gehört. Sie begann am 8. Februar 2023 in Mavrovo und endet am 24. März 2023 in Gerede.

Resultate

Männer

Frauen

Weblinks 
Balkan Cup Herren

Balkan Cup Damen

2023
Skilanglauf-Continental-Cup 2022/23